Хайман може да се отнася за:
 Дженифър Хайман (р. 1980), американска предприемачка
 Паула Хайман (1899-1982), германска психиатърка